Эктор Лопес (, 1 февраля 1967 в Мехико, Мексика — 24 октября 2011 года) — мексиканский боксёр-профессионал, выступавший в первом среднем (Light Middleweight) весе.

Ссылки 
 Послужной список

Боксёры Мексики
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1984 года
Боксёры на летних Олимпийских играх 1984 года
Умершие от инфаркта миокарда